Schicklgruber ist der Familienname folgender Personen:
 Aloys Schicklgruber (1837–1903), Vater Adolf Hitlers; siehe Alois Hitler
 Josef Schicklgruber (* 1967), österreichischer Fußballspieler
 Maria Anna „Mariana“ Schicklgruber (1796–1847), Großmutter Adolf Hitlers; siehe Familie Hitler

Siehe auch:
 Schickelgruber